Meilanion oder Melanion (griechisch  oder , lateinisch Milanio) ist in der griechischen Mythologie:

 Meilanion (Sohn des Amphidamas)
 Meilanion (Sohn des Erylaos)
 Meilanion (Gegner des Dionysos)